Holendernia – rodzaj obory dworskiej

2 miejscowości w Polsce:
 Holendernia – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Jabłoń
 Holendernia – leśniczówka w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Ceranów